Veltchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Велчево) :
Veltchevo, village bulgare de l'obchtina d'Apriltsi, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Veltchevo, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.